Фина́л ( от  «заключение; конец») — завершение, заключительная часть чего-либо.

Финал в спорте — заключительная встреча в спортивных соревнованиях, командных или индивидуальных, которая определяет победителя; как правило, после того как были отсеяны все проигравшие в первых кругах и полуфинале, в финале состязаются только два игрока или две команды.
В турнирах по олимпийской системе, финальной встрече предшествуют полуфиналы, четвертьфиналы и т. д., по количеству участников делённое на два.
Кроме того, финалом могут сокращённо называть финальную часть — достаточно продолжительный этап соревнований, чаще всего плей-офф которому предшествовал сезон или квалификация.

Финал в музыке — номер, служащий заключительная частью большого музыкального сочинения.
В опе­ре и в со­нат­но-сим­фо­ни­че­ском цик­ле выработались наиболее ус­той­чи­вые ви­ды финала.
У циклических произведений (симфония, соната, концерт), финалы обычно пишутся в быстром темпе, в форме рондо или в сонатной форме. У музыкально-сценических произведений (опера, балет, мюзикл) финал обычно складывается из ряда эпизодов — сольных и хоровых, из вокальных и инструментальных пьес. Для оперных финалов характерно быстрое развитие действия, драматизм или же торжественность, и монументальность; финал может включать кульминацию последнего акта или всего произведения.

Финал в литературе и драматургии — концовка, заключительная часть драматического произведения, пьесы. Финалом также может называться заключительная сцена отдельного акта или действия. Финал может как совпадать, так и не совпадать с развязкой. В финальной части композиции может разрешаться конфликт, находящийся в основе действия сюжета, в случае открытого финала такого разрешения не происходит.

Примечания 

Музыкальные термины
Соревнования
Спортивная терминология